Saint-Firmin (Nièvre) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Saint-Firmin (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Saint-Firmin (Meurthe i Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Saint-Firmin (Alpy Wysokie) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże